Chetak steht für:
 Chetak (Pferd), Kriegspferd von Pratap Singh (1540–1597)
 Bajaj Chetak, Motorroller-Modellreihe des Herstellers Bajaj Auto
 HAL Chetak, Hubschraubermodell, siehe Aérospatiale SA-319 #HAL Chetak